Канаш () е град, административен център на Канашки район, автономна република Чувашия, Русия. Населението му към 1 януари 2018 година е 45 482 души.

История

Население

Източници 

Градове в Чувашия